

Мононгегела — місто, штат Пенсільванія
 Мононгегела Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія